Корнелис (Кес) Калкман (; 1928—1998) — нидерландский ботаник, специалист по растениям из семейства Розовые.

Биография 
Корнелис Калкман родился 5 мая 1928 года в городе Делфт. Учился в Лейденском университете. С 1956 года Кес работал в Лесной службе в нидерландской колонии Холландии (ныне — Порт-Нумбай, Новая Гвинея). В 1958 году переехал в Маноквари. Он неоднократно путешествовал по Новой Гвинее, в 1959 году вернулся в Нидерланды. Там он стал работником Национального гербария в Лейдене. В 1965 году Калкман защитил диссертацию по азиатским видам сливы и стал доктором философии. В 1972 году он стал профессором и директором Гербария. В 1991 году Корнелис стал почётным доктором наук, на должности директора Гербария его сменил Питер Бас. Затем Калкман на протяжении нескольких лет работал над книгой о ядовитых и лечебных растениях. 19 января 1998 года он скоропостижно скончался. Книга была доработана ботаниками Рудом ван дер Мейденом и Марейке Наутой и издана в 2003 году под названием Planten voor dagelijks gebruik.

Виды, названные в честь К. Калкмана

Примечания

Ссылки 
 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Нидерландов
Ботаники XX века